Reifenberg steht für:

 Reifenberg (Adelsgeschlecht)
 Amt Reifenberg im hohen Taunus
 Reifenberg (Rothaargebirge), Berg (413 m) im Siegerland, Nordrhein-Westfalen
 Reifenberg (Chiemgau), Berg (995 m) bei Bernau am Chiemsee, Bayern
 Reifenberg, Ort in der ehemaligen Grafschaft Görz, heute Branik (Slowenien) in der Gemeinde Nova Gorica

Orte in Deutschland:
 Reifenberg, Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Reifenberg (Taunus), ehemalige Gemeinde im Taunus
 Niederreifenberg, Ortsteil der Gemeinde Schmitten im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Oberreifenberg, Ortsteil der Gemeinde Schmitten im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Reifenberg (Weilersbach), Ortsteil der Gemeinde Weilersbach, Landkreis Forchheim, Bayern

Burgen:
 Burg Reifenberg (Oberreifenberg), Burgruine bei Schmittem-Oberreifenberg im Hochtaunuskreis in Hessen
 historischer Name der Burg Klingenberg (Talheim), abgegangene Burg bei Talheim im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Burgstall Reifenberg bei Weilersbach im Landkreis Forchheim in Bayern

Reifenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adèle Reifenberg (1893–1986), deutsch-englische Malerin
 Adolf Reifenberg (1899–1953), israelischer Numismatiker
 Benno Reifenberg (1892–1970), deutscher Journalist, Kunstkritiker und Publizist
 Ernst Robert Reifenberg (1928–1964), britischer Mathematiker
 Frank Maria Reifenberg (* 1962), deutscher Autor und Sprecher
 Heinz Reifenberg (1894–1968), deutscher Architekt
 Hermann Reifenberg (1928–2022), deutscher Liturgiewissenschaftler
 Jan Reifenberg (1923–2014), deutscher Journalist
 Justus Reifenberg († 1631), deutscher Jurist
 Peter Reifenberg (Theologe) (* 1956), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Sabine Reifenberg (* 1957/58), deutsche Fernsehjournalistin

Siehe auch:
 Reifberg
 Reiffenberg
 Rifenburgh